

Geografia 
India
 Allahabad – città dell'Uttar Pradesh oggi conosciuta come Prayagraj
 Distretto di Allahabad – distretto dell'Uttar Pradesh
 Divisione di Allahabad – distretto dell'Uttar Pradesh
 Allahabad – circoscrizione elettorale dell'Uttar Pradesh
 Allahabad – accantonamento dell'Uttar Pradesh
Pakistan
 Allah Abad – città del Belucistan
 Allah Abad – città del Punjab

Altro 
 Università di Allahabad – università di Prayagraj